Saint-Urcisse puede referirse a: 

 Saint-Urcisse, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Saint-Urcisse, comuna francesa situada en Tarn.